Ча́сти све́та — регионы суши, включающие материки или их крупные части вместе с близлежащими островами.

Принято выделять шесть частей света: Австралию (или Австралия и Океания); Азию; Америку; Антарктиду; Африку; Европу.

Иногда в особую часть выделяется Океания. Реже её рассматривают вместе с Австралией как сдвоенную часть света Австралия и Океания (Океания).

Не следует смешивать деление на части света с делением на материки, а также на Старый Свет (Евразия и Африка), известный до открытия Америки, и Новый Свет (обе Америки). Деление суши на части света сложилось исторически.

Модели деления на части света 
В мире существует несколько традиций разделения земель на материки и части света.

<center>
{| class="wikitable" style="margin:auto; text-align:center;"
|-
! colspan="9" | Число частей света в разных традициях
|-
| style="background:#fff;" colspan="9"|Цветами выделены части суши, выделяемые в континенты в различных культурах
|-

|style="text-align:left;"|Четыре
|colspan="3" | Афроевразия
|colspan="2" | Америка
|| Антарктида
|| Австралия
|-
|style="text-align:left;"|ПятьLos Cinco Continentes (The Five Continents), Planeta-De Agostini Editions, 1997. ISBN 84-395-6054-0
|| Африка
|colspan="2" | Евразия
|colspan="2" | Америка
|| Антарктида
|| Австралия
|-
|style="text-align:left;"|Шесть
|| Африка
|| Европа
|| Азия
|colspan="2" | Америка
|| Антарктида
|| Австралия
|-
|style="text-align:left;"|Шесть
|| Африка
|colspan="2" | Евразия
|| Северная Америка
|| Южная Америка
|| Антарктида
|| Австралия
|-
|style="text-align:left;"|СемьThe World — Continents , Atlas of CanadaThe New Oxford Dictionary of English. 2001. New York: Oxford University Press.«Continent». McArthur, Tom, ed. 1992. The Oxford Companion to the English Language. New York: Oxford University Press; p. 260.
|| Африка
|| Европа
|| Азия
|| Северная Америка
|| Южная Америка
|| Антарктида
|| Австралия
|}

 Модель семи континентов популярна в Китае, Индии, частично в Западной Европе и в англоговорящих странах.
 Модель шести континентов с объединённой Америкой («Части света») популярна в испаноговорящих странах и части восточной Европы, включая Грецию с её пятиконтинентальной моделью (пять населённых континентов).

Старый Свет и Новый Свет 
Деление на части света не следует смешивать с делением на «Старый Свет» и «Новый Свет», то есть с понятиями, обозначающими известные европейцам континенты до 1492 года и после (кроме Австралии и Антарктиды). Старым Светом именовались все три «известных древним» части света — Европа, Азия и Африка, а Новым Светом стала называться часть южного заатлантического материка, открытая португальцами в 1500 и 1501—1502 годах. Считается, что этот термин был предложен Америго Веспуччи в 1503 году, однако такое мнение оспаривается. Ряд источников приписывает эту заслугу итало-испанскому историку , который уже в письме о первом плавании Колумба, датированном 1 ноября 1492 года, употребляет обозначение в латинской форме «», затем год спустя в другом письме трансформирует его в «», а в 1516 году публикует известный труд под заголовком, начинающимся с «» («В Новом свете…»), описывая первый контакт европейцев с коренными обитателями открытых земель. В 1524 году этот же термин был использован Джованни да Верраццано — уже и для рассказа о плавании к побережью Северной Америки (современные США и Канада). В любом случае, вслед за первооткрытыми берегами наименование Новый Свет стали применять ко всему южному материку, а с 1541 года, вместе с названием «Америка», оно было распространено и на северный материк, обозначая четвёртую часть света после Европы, Азии и Африки.

Части света на олимпийских кольцах 
Пять олимпийских колец символизируют пять континентов. Однако, вопреки распространённой версии, каждое из колец не относится к какому-то конкретному континенту.

См. также 
 Континент
 Стороны света

Примечания

Ссылки 
 

Части света